Siedlisko (powiat Elbląski), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Elbląski
 Siedlisko (powiat Gołdapski), een dorp in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Gołdapski
 Siedlisko (Groot-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 Siedlisko (Łódź), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Siedlisko (Lublin), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Siedlisko (powiat Krośnieński), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Krośnieński
 Siedlisko (powiat Nowosolski), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Nowosolski
 Siedlisko (gemeente), een gemeente in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Nowosolski